Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mardy Fish che ha battuto in finale Jack Brasington 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Kristian Pless (semifinali)
 Mardy Fish (Campione)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Brian Vahaly (secondo turno)

 Joan Balcells (quarti di finale)
 Scott Draper (quarti di finale)
 Michael Chang (secondo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2002